Gourmandises  () — дебютный студийный альбом французской поп-певицы Ализе. Во Франции диск был выпущен 21 ноября 2000 года, а международный релиз состоялся 13 марта 2001 года. Альбом стал результатом сотрудничества Ализе с творческим тандемом Милен Фармер и Лорана Бутонна, и имел огромный успех. За три месяца он стал «платиновым» — во Франции было продано свыше 300 тысяч экземпляров. В настоящее время продано более 1 300 000 экземпляров во Франции и свыше 4 миллионов по всему миру.

Список композиций 
 Moi… Lolita () — 4:23
 Lui ou Toi () — 4:15
 L’Alizé () — 4:15
 J.B.G. () — 3:55
 Mon Maquis () — 5:40
 Parler tout bas () — 4:35
 Veni Vedi Vici () — 4:20
 Abracadabra () — 4:00
 Gourmandises () — 4:10
 A quoi rêve une jeune fille () — 4:05

Участники записи 
 Alizée Jacotey — вокал
 Laurent Boutonnat — аранжировщик, программирование, клавишные, продюсер
 Mylène Farmer — продюсер
 Anne Calvert — вокал
 Slim Pezin — гитара
 Bernard Paganotti — бас-гитара
 Mathieu Rabate — ударные
 Jerome Devoise — звукозапись
 Didier Lozahic — сведение, звукозапись
 André Perriat — мастеринг
 lb — фотосъёмка
 Henry Neu — оформление

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs.com 
 Тексты

Альбомы 2000 года
Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Alizée
Альбомы Polydor Records